Крушение вертолёта «Чинук» (1994) — авиационная катастрофа, произошедшая в четверг 2 июня 1994 года примерно в 18:00 GWT. Вертолёт Королевских ВВС Великобритании Boeing Chinook HC.2 (серийный номер ZD576, позывной F4J40) совершал перелёт по маршруту Белфаст—Инвернесс, а на его борту находилось 4 члена экипажа и 25 пассажиров; большую их часть составляли сотрудники разведывательной службы MI5 — ведущие специалисты Северной Ирландии по государственной безопасности и сбору информации. Однако недалеко от Инвернесса вертолёт попал в густой туман и, двигаясь сквозь него, врезался в гору на мысе Малл-оф-Кинтайр (Шотландия) и полностью разрушился. Погибли все 29 человек, находившиеся на его борту. Эта катастрофа стала крупнейшей катастрофой с участием транспорта Королевских ВВС Великобритании, случившейся в мирное время.

В 1995 году комиссия по расследованию заявила о невозможности определения точной причины катастрофы. Хотя два старших сотрудника возложили ответственность за случившееся на пилотов, которые управляли вертолётом на слишком малой высоте и двигались слишком быстро в тумане, этому решению воспротивились родственники и друзья погибших, а в ходе дальнейшей проверки британских «Чинуков» выявились серьёзные технические неисправности, которые ранее не были замечены экспертами. В 2001 году Парламентская комиссия по расследованию порекомендовала снять ответственность с экипажа, поскольку сомнения в их виновности невозможно было устранить окончательно. В 2011 году ответственность с погибших членов экипажа была снята.

Вертолёт Chinook 
Вертолёт Boeing CH-47C Chinook с заводским номером B-868 (модификация Chinook HC.1 для Британских ВВС) был произведён в США в городе  (штат Пенсильвания) на главном заводе компании Boeing. Он  Королевских ВВС Великобритании 22 декабря 1984 года и получил серийный номер ZD576. 21 апреля 1994 года его передали 7-й эскадрилье ВВС Великобритании как вертолёт Chinook HC.2.

Согласно данным технических специалистов, в функционировании вертолёта были выявлены многочисленные неполадки:
 по прибытии вертолёта на базу  техники заявили о необходимости замены двигателя № 1;
 10 мая группа экспертов обнаружила, что одна из крепёжных скоб сильно сместилась, что могло привести к нарушению управления общим шагом вертолёта, и эту поломку расценили как критическую, а сообщение об обнаруженной неисправности было передано экипажам всех вертолётов Chinook Британских ВВС;
 17 мая была произведена повторная замена двигателя № 1 после того, как было зафиксировано многократное включение аварийных сигналов на вертолёте;
 25 мая во время одного из полётов произошёл отказ двигателя № 2.

31 мая два вертолёта Chinook HC.1s покинули авиабазу , а их место занял вертолёт HC.2 с серийным номером ZD576.

Хронология событий

Экипаж и пассажиры 
2 июня 1994 года вертолёту Chinook HC.2 борт ZD576 предстояло совершить перелёт из северноирландского Белфаста в шотландский Инвернесс. Экипаж состоял из четырёх человек, вертолётом управляли два лётчика войск специального назначения Великобритании:
 28-летний  Джонатан Пол Тэппер (), пилот
 30-летний флайт-лейтенант Ричард Дэвид Кук (), второй пилот
 36-летний  Грэм Уильям Форбс ()
 30-летний сержант Кевин Эндрю Харди (), грузовой

На борту было 25 пассажиров — шесть агентов разведывательной службы MI5 (в отчёте Палаты общин от 2011 года они значились как сотрудники Министерства по делам Северной Ирландии), десять высокопоставленных сотрудников Королевской полиции Ольстера и девять сотрудников разведки Британской армии. Все эти люди были опытными экспертами в вопросах государственной безопасности: по прибытии в Инвернесс они должны были  (недалеко от Инвернесса) для участия в конференцию по вопросам национальной безопасности. Список пассажиров был засекречен и немедленно уничтожен лётчиками после ознакомления с информацией о пассажирах, однако позже информация об экипаже и пассажирах попала в открытый доступ — по просьбе родных адреса проживания и фотографии тех, кто был в тот день на борту вертолёта, не публиковались. На борту вертолёта находились следующие лица:

 Британской армии
 Ричард Аллен (), майор
 Кристофер Джон Байлз (), полковник
 Ричард Лоуренс Грегори-Смит (), подполковник
 Кристофер Джон Докерти (), майор
 Рой Пью (), майор
 Гэри Пол Спаркс (), майор
 Джон Уильям Тобиас (), подполковник
 Джордж Виктор Александр Уильямс (), подполковник
 Энтони Роберт Хорнби (), майор

Королевская полиция Ольстера
 Деннис Стэнли Бантинг (), главный инспектор
 Уильям Резерфорд Гуильям (), суперинтендант
 Стивен Эндрю Дэвидсон (), инспектор
 Филип Джордж Дэвидсон (), 
 Дезмонд Патрик Конрой (), главный суперинтендант
 Кевин Майкл Мэджи (), инспектор
 Морис Маклафлин Нилли (), главный суперинтендант, участник расследований сэра  о сотрудничестве ольстерских лоялистов с Британской армией и полицией Ольстера
 Джон Тёрбитт Финикс (), суперинтендант, в прошлом военнослужащий воздушно-десантных войск Великобритании
 Джон Чарльз Брайан Фитцсиммонс (), помощник главного констебля, в прошлом начальник управления «E» 
 Роберт Патрик Фостер (), суперинтендант

Гражданские лица (фактически сотрудники MI5)
 Мартин Джордж Далтон ()
 Джон Роберт Деверелл ()
 Энн Кэтрин Джеймс ()
 Майкл Брюс Мэлтби ()
 Стивен Льюис Рикард ()
 Джон Стюарт Хэйнс ()

Катастрофа 
2 июня 1994 года вертолёт днём совершил вылет для транспортировки войск, поскольку британские службы безопасности посчитали небезопасным наземное передвижение британских войск в определённых районах Северной Ирландии: в то время возобновились вооружённые нападения «Временного» крыла Ирландской республиканской армии на британских военных. По завершении этого вылета «Чинук» вернулся на авиабазу Ольдергров в 15:20. В 17:42 вертолёт поднялся в воздух и направился в сторону Инвернесса. Согласно данным метеосводок, погода ожидалась ясной и безоблачной, за исключением района мыса Малл-оф-Кинтайр, где ожидался сильный туман. В 17:55 экипаж связался с диспетчером британских войск в Шотландии.

Около 18:00 вертолёт Chinook ZD576, попав в плотный туман на мысе Малл-оф-Кинтайр, врезался в гору. Изначально предполагалось, что столкновение произошло на высоте 250 метров над уровнем моря и в 500 метрах к востоку от маяка на острове. Однако позднее было установлено, что вертолёт пролетел ещё 187 метров в северном направлении и поднялся на 27 метров, прежде чем врезаться в гору; все находившиеся на его борту, скорее всего, погибли мгновенно в результате взрыва и последующего пожара. В связи с сильным туманом и видимостью всего в несколько метров никто из тех, кто слышал шум вертолёта, не мог увидеть его падение.

Реакция 
  () назвал катастрофу крупнейшей катастрофой мирного времени с участием ВВС Великобритании, когда-либо случавшейся; один из журналистов отметил, что эта катастрофа стала ударом для правительства Джона Мейджора () и временно парализовала деятельность британских военных по борьбе против ирландских повстанцев. Королевская полиция Ольстера прежде никогда не несла подобных потерь: до 1994 года всего пять её высокопоставленных сотрудников погибли от рук членов ИРА.

Гибель элиты британских специалистов по разведке и отсутствие свидетелей при туманной погоде стали причиной появления слухов о теориях заговора и обвинений в адрес британских военных в сокрытии истинной информации. По одной из версий, сверхзвуковой самолёт ВВС США якобы создал зону турбулентности, куда попал вертолёт «Чинук»; по другой версии, вертолёт был умышленно направлен в гору в связи с тем, что британские власти начали переговоры о мирном урегулировании конфликта в Северной Ирландии.

Расследования

Первоначальное 
Комиссия ВВС Великобритании по расследованию причин катастрофы к 1995 году заключила, что не может назвать точную причину катастрофы в связи с отсутствием убедительных доказательств. Первоначально рассматривалась версия о теракте, а именно о том, что вертолёт был сбит боевиками Ирландской республиканской армии из ПЗРК «Стрела-2», однако её быстро исключили, так как не было обнаружено обломков, оказавшихся в значительной отдалённости от места крушения. Два высокопоставленных лица из ВВС Великобритании, изучая улики, сделали вывод о том, что виновниками трагедии были пилоты, проявившие грубую халатность: они летели в густом тумане слишком быстро и на слишком малой высоте. Расследование и его результаты многие подвергли критике, поскольку не было понятно, что вызвало катастрофу: ошибки экипажа или техническая неисправность. В 2011 году отчёт британского парламента показал, что лица, которые вели расследование, не нашли бесспорных доказательств халатности пилотов.

Дальнейшие 
После первого скандального расследования были проведены дальнейшие проверки. Результаты расследования катастрофы в 1996 году, отчёт  Палаты общин в 2000 году и доклад  Палаты общин как минимум оставили вопрос о вине пилотов открытым. Семьи пилотов и ведущие политики (в том числе бывший премьер-министр Джон Мейджор и бывший министр обороны  ()) потребовали провести повторное расследование, которое началось в 2001 году по инициативе Палаты лордов и продолжалось с сентября по ноябрь. 31 января 2002 года были опубликованы результаты расследования: пилоты были необоснованно обвинены в грубой халатности.

В декабре 2007 года министр обороны Дес Браун () согласился составить новый доклад о катастрофе. 8 декабря 2008 года министр обороны Джон Хаттон () заявил, что в докладе не было представлено новых доказательств и что вердикт в отношении лётчиков остаётся в силе. 4 января 2010 года расследование возобновилось после того, как был обнародован внутренний документ Министерства обороны Великобритании, опубликованный за 9 месяцев до катастрофы. В документе говорилось, что программное обеспечение двигателя «безусловно опасное», поскольку может привести к отказу обоих двигателей. В 2011 году был опубликован отчёт, в котором говорилось о необоснованной критике в отношении комиссии по расследованию, которая обвиняла экипаж в недостаточном уделении внимания техническим характеристикам вертолёта.

13 июля 2011 года министр обороны Лиам Фокс () изложил депутатам Палаты общин выводы независимого расследования, проведённого в 1994 году, согласно которым с пилотов снималась всякие обвинения в грубой халатности. Правительство приняло во внимание подтверждение  (), что заявление , опубликованное в 1993 году, было одобрено Британскими ВВС. Согласно этому заявлению, навигационные системы и средства связи вертолётов типа Chinook HC.2 авиационный экипаж не имел права использовать, поэтому подобные вертолёты не имели разрешения на полёт. Однако это заявление сокрыли от пилотов, и поэтому Британские ВВС сделали ошибочное заключение о том, что вертолёты соответствуют всем требованиям безопасности. В декабре 2012 года министр вооружённых сил  () подтвердил, что ложное заявление не является проступком, несмотря на то, что непосредственно привело к гибели военнослужащих.

Возможные причины катастрофы

Ошибки экипажа 
Специалист по авиационной безопасности  () писал, что истинную причину катастрофы не удастся установить, но при этом отмечал усталость пилотов как один из факторов, приведших к катастрофе. Перед вылетом в Инвернесс пилоты Тэппер и Кук выполняли служебные обязанности: в течение 9 часов и 15 минут без отдыха несли службу, в том числе налетав 6 часов. Если бы пилоты добрались до Форт-Джорджа, им бы понадобилось особое разрешение от старшего по званию на возвращение на базу Ольдергров. В 2000 году в Палате лордов  () заявила, что пилоты должны были либо уйти от Малла при плохой погоде, либо подняться выше:

Нет доказательств какого-то существенного изменения курса или решения об этом, если таковое было принято экипажем. Когда экипаж разблокировал компьютер на Малле, пилоты уже знали, как близко находились к Маллу, и с учётом ухудшающейся погоды и строгих требований к видимости в соответствии правилам визуального полёта они должны были к этому моменту выбрать другой путь. Поскольку они этого не сделали, они могли, согласно правилам, либо немедленно уйти от Малла, либо снизить скорость движения и подняться на безопасную высоту.

В 2002 году на слушаниях в Палате лордов лорд Гленартур, который пилотировал военные и гражданские вертолёты Великобритании и налетал более 4 тысяч часов, поддержал официальные выводы следствия, заявив, что не может найти другой причины, кроме как ошибки экипажа:

Если мы заводим речь о военной авиации, важно помнить, что мы подразумеваем дисциплинированную службу, где законы нужно строго соблюдать в любом случае, если только нет серьёзной оперативной причины поступать иначе. Никоим образом ни я, ни многие из тех, с кем я разговаривал, не могут понять какую-либо причину того, почему огромный вертолёт — неважно, с пассажирами или без — на высокой скорости и на малой высоте, при плохих погодных условиях проигнорировал все факты и поднялся в облака, двигаясь к суше с моря и находясь ниже минимальной безопасной высоты. Откровенно говоря, это невероятно: здесь вскрылась нехватка внимания к концепции воздухоплавания как такового, которая является (или должна быть) одинаковой в умах военных и гражданских пилотов за время их лётной карьеры и может быть трудной для понимания людям, не знакомым вообще с полётами.

В своей книге писатель  () предположил, что пилоты сделали две ошибки: не смогли набрать безопасную высоту до входа в туман и по ошибке приняли станцию оповещения о тумане за маяк, что и привело к трагедии. Комитет по расследованиям выяснил, что экипаж мог отвлечься при попытке уйти от Малла, а при входе в туман не смог своевременно выполнить правильную процедуру аварийного набора высоты. Правила визуальных полётов Королевских ВВС Великобритании предусматривают, что видимость для экипажа должна составлять не менее 5500 метров при скорости выше 260 км/ч или не менее 1 километра ниже данной скорости, а в случае невыполнения этих условий экипаж должен немедленно совершить аварийный набор высоты. Из 10 опрошенных свидетелей 9 сообщили, что видимость на земле в тумане составляла от 10 до 100 метров в момент катастрофы, а видимость в полёте была приблизительно такой же. 10-й свидетель — рыбак — сообщил, что видимость составляла 1600 метров, однако затем он отказался от своих показаний.

Если принимать показания свидетелей как истинные, то пилоты обязаны были пользоваться правилами полётов по приборам ВВС Великобритании, а именно замедлить скорость вертолёта и подняться на безопасную высоту как можно быстрее. Безопасная высота в районе Малл-оф-Кинтайр составляла 730 метров над уровнем моря при высшей точке острова в 300 метров. Катастрофа произошла на высоте 250 метров, что было на 490 метров ниже безопасного уровня. Комитет по расследованию катастрофы рекомендовал разработать формальные процедуры для перехода от правил визуальных полётов к правилам полётов по приборам, и британская авиация включила подобные действия в обязательный курс обучения пилотов.

Отчёт 2011 года гласил, что вероятность грубой халатности нельзя было исключать, однако было слишком много сомнений в этом варианте развития событий, к тому же пилоты обладали высоким опытом и безупречной репутацией.

Проблемы с программным обеспечением 
В качестве другой причины катастрофы называется некорректная работа программного обеспечения, которое отвечало за управление двигателем. Редактор журнала Computer Weekly Карл Шнайдер () в 2002 году заявил, что если бы эта версия была доказана, к ответственности пришлось бы привлечь и производителя программного обеспечения для вертолётов:

Действительно ли программное обеспечение привело к каким-то из подобных аварий, мы никогда не узнаем. Всё потому, что если программное обеспечение отказывает или содержит ошибки в коде или дизайне… только производитель может разобраться в этой системе достаточно хорошо, чтобы определить недостатки […] Это шаг вперёд в отношении пользователей уязвимого оборудования — пилотов […], которые не могут доказать свою невиновность. Поэтому гибель Chinook ZD576 — много больше, чем катастрофа вертолёта. Принять вердикт против лётчиков — принять факт, что проще обвинить исполнителей, если невозможно установить причину катастрофы.

На всех вертолётах «Чинук» была установлена компьютерная система управления двигателями FADEC: в ходе обновления вертолётов серии Chinook HC.1 её установили на все машины серии Chinook HC.2. Министерство обороны Великобритании получило £ 3 000 000 от производителей системы «Textron» после того, как в 1989 году наземные испытания FADEC привели к катастрофе вертолёта «Чинук» в США. Разработчики признали, что компьютерная система дала сбой в 1989 году и что её надо исправить. Однако комиссия, расследовавшая катастрофу 1994 года, считала вполне достаточными доводы, что ошибка программного обеспечения, приведшая к катастрофе в США, не имела никакого отношения к катастрофе в Шотландии.

Следователи получили информацию от производителя вертолётов, касающуюся функционирования FADEC, согласно которой данные с блока памяти второго двигателя не содержали упоминаний о превышении крутящего момента или температуры, а данные о мощности обоих двигателей после столкновения указывали на отсутствие данных о падении мощности в каком-то двигателе; в целом никаких неисправностей двигателя FADEC не зафиксировала. Предполагалось, что мощность двигателя в случае отказа FADEC станет асинхронной и не совпадающей с требованиями, однако расследование установило, что оба двигателя в момент столкновения соответствовали всем требованиям, и вероятность отказа FADEC тем самым была сведена к нулю.

Компании «Electronic Data Systems» было поручено провести независимую оценку работы компьютерной системы на Chinook HC.2 в 1993 году. Доклад Палаты общин гласил, что эксперты комиссии EDS-SCICON, изучив 18 % кода, обнаружили 486 предупреждений и ошибок, после чего немедленно прекратили дальнейшее изучение кода. Лётный экипаж действительно испытывал регулярные трудности в связи с неправильной работой компьютерной системы управления двигателем: происходили неуправляемые запуски и прогоны двигателей, выполнялись неуправляемые манёвры во время полёта. В 1994 году на полигоне  по итогам испытаний вертолётов Chinook HC.2 сообщили, что программное обеспечение FADEC не поддаётся проверке, поэтому непригодно для использования, а после катастрофы лётчики-испытатели Министерства обороны Великобритании и вовсе отказались летать на вертолётах, пока не будут проведены проверки двигателей, систем управления двигателями и программного обеспечения FADEC. В октябре 2001 года издание Computer Weekly сообщило, что три стипендиата  признали вероятность аварии вертолёта в связи с проблемами системы управления двигателем или программного обеспечения FADEC.

Программное обеспечение FADEC, будучи критически важным, не имело никакого сертификата и не было специально изменено для установки на Chinook HC.2. Член Палаты общин  () ошибочно заявлял, что эта система не является критически важной и что её отказ не отменяет вины пилотов в крушении вертолёта, и показывал оригинал документа, свидетельствующего об этом, . Министерство обороны утверждало, что не имело копии этого документа и не могло давать никаких рекомендаций Спеллару. В 2001 году были рассекречены два документа внутренней переписки, которые окончательно опровергли утверждения о том, что выход FADEC из строя не был опасным для вертолёта.

Другие технические проблемы 
Показания системы TACAN, которая фиксировала только последнюю измеренную высоту, свидетельствовали о том, что вертолёт находился на высоте 143 метров в момент катастрофы. Расследование выяснило, что какая-то из аэронавигационных систем могла передавать свои сигналы в радиоэфир вертолёта и тем самым затруднять переговоры. Однако ещё одной проблемой было то, что на вертолётах типа «Чинук» не были установлены бортовые самописцы, которые фиксировали бы параметры вертолёта или переговоры членов экипажа. Отсутствие этих данных сказалось на ходе расследования: определять скорость и высоту пришлось только по позициям деталей вертолёта, оставшихся в результате катастрофы.

Только после катастрофы с 1994 года Королевские ВВС Великобритании стали устанавливать бортовые самописцы на все вертолёты модификации Chinook HC.2, завершив процесс в 2002 году. Вертолёт официально не был признан пригодным для полётов, а ВВС Великобритании было рекомендовано не полагаться на эти машины ни в коем случае.

Культурные аспекты 
Катастрофе «Чинука» посвящена 67-я, последняя серия американского документального телесериала «Секунды до катастрофы». В ней рассматриваются три версии катастрофы:
 халатность пилотов, которые отклонились от маршрута, заданного компьютером (в серии сообщается, что в 2011 году всю вину с пилотов сняли);
 ошибка в программном обеспечении, из-за которой вертолёт залетел в облака (возможное увеличение оборотов одного винта с сохранением скорости вращения другого винта);
 неисправность рычага управления, который заклинило при маневрировании (лётчики могли попытаться совершить поворот вертолёта вокруг своей оси, чтобы уйти от столкновения, но не успели ни набрать высоту, ни совершить нужный поворот).

Примечания

Литература

Ссылки

Публикации Computer Weekly

Официальные документы комитета при Палате лордов 
 
 
 

Авиационные происшествия в Великобритании 1994 года
Июнь 1994 года
Авиационные происшествия с Boeing Chinook